hrabstwo Sullivan (ang. Sullivan County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Sullivan (ang. Sullivan County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Sullivan (ang. Sullivan County) w USA, w stanie New Hampshire
 hrabstwo Sullivan (ang. Sullivan County) w USA, w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Sullivan (ang. Sullivan County) w USA, w stanie Pensylwania
 hrabstwo Sullivan (ang. Sullivan County) w USA, w stanie Tennessee